Nettlestead (Kent)
 Nettlestead (Suffolk)